Благодарный (значения) — русская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Благодарный, Григорий — кандидат в президенты на президентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике 1991 года.

Топоним 
 Благодарный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Благодарный — город, административный центр Благодарненского района Ставропольского края.

См. также 
 Благородный